Il singolare  del Rakuten Japan Open Tennis Championships 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Il detentore del titolo era Kei Nishikori ma è stato sconfitto in semifinale da Benoît Paire.

Stan Wawrinka ha sconfitto in finale Paire per 6–2, 6–4.

Teste di serie 

  Stan Wawrinka (campione)
  Kei Nishikori (semifinale)
  Gilles Simon (quarti di finale)
  Richard Gasquet (primo turno)

  Kevin Anderson (primo turno)
  Marin Čilić (quarti di finale)
  Feliciano López (primo turno)
  Grigor Dimitrov (primo turno)

Qualificati 

  Matthew Ebden (primo turno)
  Austin Krajicek (quarti di finale)

  Donald Young (primo turno)
  Mikhail Youzhny (primo turno)

Wildcard 

  Tatsuma Itō (secondo turno)
  Yoshihito Nishioka (primo turno)

  Yasutaka Uchiyama (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 2015
ATP World Tour 2015